Centelles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Centelles (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Centelles (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar